Evan Evans může být:

 Evan Evans (básník) (1731–1789) – velšský básník
 Ieuan Glan Geirionydd (vlastním jménem Evan Evans) (1795–1855) – velšský básník
 Max Brand (spisovatel) (psal také pod pseudonymem Evan Evans) (1892–1944) – americký spisovatel
 Evan Evans (závodník) (* 1965) – americký automobilový závodník
 Evan Evans (skladatel) (* 1975) – americký hudební skladatel
 Evan Evans – pseudonym spisovatele Maxe Brandta